Kalthausen steht für:
 Kalthausen (Leisnig), Ortsteil der Stadt Leisnig in Sachsen
 Kalthausen (Wüstung), in der Gemeinde Bürgel im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Kalthäusern (Ortschaft der Gemeinde Lommis, Kanton Thurgau, Schweiz)
 Kalthaus (Begriffsklärung)